Изворник означает:

 Изворник — село в Болгарии.
 Изворник — старое название города Зворника в Боснии и Герцеговине.

Примечания